Barbaresco (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo
 Barbaresco (wijn), een Italiaanse rode wijn uit Piëmont